Hedén ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Hedén (1837–1912), schwedische Hebamme, Apothekerin und Feldscherin
 Lars Hedén (* 1934), schwedischer Fußballspieler und -trainer